Rotonda (Itália)
Rotonda (Flórida)

Desambiguações de topônimos